Torneo Interligas puede referirse a:

 Torneo Interligas de Básquet, torneo de básquetbol a disputarse entre clubes de Argentina y Brasil.
 Torneo Interligas de Fútbol, quinta división del fútbol argentino para los clubes indirectamente afiliados a AFA y regulados por el Consejo Federal.